Кицбюэль () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кицбюэль — старинный австрийский город-курорт горнолыжной направленности в Тироле.
 Кицбюэль — округ в Австрии.

Составные названия 
 Аурах-бай-Кицбюэль — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Райт-бай-Кицбюэль — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.